Singapore Sevens 2005 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Singapore Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 16–17 kwietnia 2005 roku na Stadionie Narodowym w Singapurze będąc piątym turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Narodowym zawody były piątym turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy i rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2005 roku.

W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek, a w finale wyraźne zwycięstwo nad Anglikami odnieśli reprezentanci Nowej Zelandii. Najwięcej punktów w zawodach zdobył Amasio Valence, przyłożeń zaś Liam Messam.

Jednocześnie odbywały się zawody żeńskie będące Mistrzostwami Azji 2005.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
Singapore Sevens
2005 w Singapurze